Nederland è il nome in lingua olandese dei Paesi Bassi. È inoltre un toponimo che può essere riferito a:

Stati Uniti d'America
 Nederland – città della Contea di Boulder, Contea di Boulder
 Nederland – città della Contea di Jefferson, Texas